Soldatentum steht für:

 Soldatentum (Zeitschrift) (wehrpsychologische Zeitschrift, die von 1934 bis 1942 erschien)
 Soldat (Soldatentum im Sinne des "Soldatseins")